El término acateco puede referirse:

 al idioma acateco, de la familia lingüística mayense, hablado en Guatemala;
 a una etnia de origen maya, los acatecos, originarios del municipio de San Miguel Acatán, en el departamento guatemalteco de Huehuetenango;
 a una etnia de origen nahua, los acatecos de Guerrero, establecidos en el estado de Guerrero, México;
 a un gentilicio utilizado para designar a las personas del municipio de Acatenango, en el departamento de Chimaltenango, Guatemala;
 a un gentilicio regional utilizado para nombrar a los habitantes de la localidad o municipio de Acatlán de Osorio, del estado de Puebla, en México;
 a cada uno de los habitantes de cualquier localidad que lleve por nombre Acatlán, en México.